Medford kan syfta på någon av de amerikanska städerna

Medford, Maine
Medford, Massachusetts
Medford, Minnesota
Medford, New Jersey
Medford, New York
Medford, Oklahoma
Medford, Oregon
Medford, Wisconsin